Devil May Cry –  videogioco d'azione per PlayStation 2 del 2001 prodotto dalla Capcom
 Devil May Cry – anime del 2007 ispirato al noto videogioco Devil May Cry prodotto dalla Capcom
 Devil May Cry – serie di videogiochi creata da Hideki Kamiya e sviluppata e pubblicata da Capcom